«Margarita de Francia» puede referirse a:

Personajes 
 Margarita de Francia, condesa de Vexin (1158-1197), hija de Luis VII de Francia, condesa de Vexin y reina de Hungría por su matrimonio con Bela III.
 Margarita de Francia, reina de Inglaterra (1282-1318), hija de Felipe III de Francia, reina de Inglaterra por su matrimonio con Eduardo I de Inglaterra.
 Margarita de Francia, condesa de Borgoña (1310-1382), hija de Felipe V, Condesa Palatina de Borgoña, condesa del Artois y condesa de Flandes, Rethel y Nevers por su matrimonio con Luis I de Flandes.
 Margarita de Angulema, de Navarra o de Orleáns (1492-1549).
 Margarita de Francia, duquesa de Berry (1523-1574) hija de Francisco I de Francia rey de Francia y Claudia de Orleans, esposa de Manuel Filiberto duque de Saboya.
 Margarita de Valois, reina de Francia (1553-1615), hija de Enrique III de Francia, reina de Navarra y de Francia por su matrimonio con Enrique IV de Francia.
 Margarita de Francia (actriz), actriz de voz conocida por doblar a Marge Simpson de Los Simpson.